Das Mixed der French Open 2009 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidiger waren Wiktoryja Asaranka und Bob Bryan. Jedoch nahm nur Bryan dieses Jahr teil. Seine Partnerin war Liezel Huber. Mit ihr konnte er seinen Titel verteidigen.

Preisgelder 
Bei den French Open 2009 wurden im Mixed die folgenden Preisgelder für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt. Dabei wurden die Preisgelder immer pro Team ausgezahlt.

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Spielplan bei der WTA (Mixed/Damen; PDF; 89 kB)

Mixed
2009